Аник — топоним, имя, фамилия:

 Аник — гора в Приморском крае, часть Сихотэ-Алиньского хребта.
 Аник — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Аник, Бен (род. 1987) — английский футболист.

См. также
 Алник
 Эник